O Clube Desportivo Salvaterrense é um clube de futebol português, localizado na vila de Salvaterra de Magos, distrito  de Santarém.

História 
O clube foi fundado em 6 de Janeiro de 1928 e o seu presidente actual chama-se António José Soares.

Ligas 
 2006-2007 - Divisão de Honra da  Associação de Futebol de Santarém.

Campo de Jogos 
Campo de Jogos de Clube Desportivo Salvaterrense

Marca do equipamento

Ligações externas 

Clubes de futebol de Salvaterra de Magos
Clubes de futebol fundados em 1925
Fundações em Portugal em 1925
https://www.facebook.com/clubedesportivo.salvaterrense

https://instagram.com/clubedesportivosalvaterrense?igshid=1tlpkndcx4svr